Francis Lemaire est le créateur, fondateur & administrateur délégué de Radio Contact.
 Francis Lemaire est un acteur belge né en 1936.